Второй этап Кубка мира по биатлону 2015/16 прошёл в австрийском городе Хохфильцене (пятница, 11 декабря — воскресенье, 13 декабря 2015 года).

Календарь

Призёры

Мужчины

Женщины

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 6 позиций.

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

2-й этап